Dóros (starořecky Δῶρος Dóros, latinsky Dorus) je v řecké mytologii zakladatelem kmene Dórů. Byl synem Helléna, prapředka Hellénů-Řeků a nymfy Orseis, a vnukem prvních lidí Deukalióna a Pyrrhy. V dobových zdrojích se objevuje několik podání o jeho životě a činech:

 Podle Pseudo-Apollodórovy Bibliothéky zplodil Hellén s nymfou Orseidou syny Dóra, Xútha a Aiola. Dóros získal zemi proti Peloponésu a osadníky, jež ji osídlili, pojmenoval po sobě Dórové.

 Podle Strabónovy Geografiky vládl Hellén v thessálské Fthíi a vládu po něm zdědil jeho nejstarší, nejmenovaný, syn, zatímco Dóros, Xúthos a Aiolos založili svá sídla mimo panství svého otce. Dóros sjednotil dórské kmeny v okolí Parnasu do jednoho státu, který byl po jeho smrti po něm pojmenován.
 Podle Hérodotových Dějin obývali za Dórových časů Řekové území okolo Olympu.
 podle Bibliothéky Historiky Diodóra Sicilského měl Dóros syna Tektama, který se stal krétským králem, a Aimígia, který vládl v thessálském kraji zvaném Histiaeotis.

Rodokmen prvních lidí v řecké mytologii vypadá následovně:

Reference 

Řečtí mytičtí prapředci
Eponymní hrdinové